Bolęcin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Bolęcin, village du powiat de Płońsk
 Bolęcin, village du powiat de Przysucha
de la voïvodie de Petite-Pologne
 Bolęcin, village